Balie (loket), balie voor ontvangst van toeristen of bezoekers
 Receptie (feest), een feest bij bijvoorbeeld huwelijk of officiële opening
 Receptie (recht), de juridische term voor overnemen
 Receptie-esthetiek, het proces waardoor of de manier waarop een tekst, een kunstvoorwerp of iets dergelijks door een toeschouwer wordt verwerkt of bewerkt
 Receptie (astrologie), wanneer een planeet in een teken staat waarover een andere planeet heerst. Bij wederzijdse receptie staan twee planeten in elkaars teken